Natportieren (eng. "The Night Porter") har flere betydninger:
 Natportieren (film fra 1930) – en engelsk film af Sewell Collins
 Natportieren (film fra 1974) – en italiensk film af Liliana Cavani
 Natportieren (tv-serie) – en dansk tv-miniserie fra 2016 af Susanne Bier